Појам Игленик може се односити на: 

 Игленик (Ново Место), насеље у општини Ново Место, Република Словенија
 Игленик при Велики Локи, насеље у општини Требње, Република Словенија